Rokietnica ist der Name mehrerer Dörfer in Polen:

 Rokietnica (Powiat Jarosławski)
 Rokietnica (Powiat Poznański)